Ульмас Шакирович Шакиров (20 декабря 1923 — 20 августа 1998) — помощник командира взвода 259-го стрелкового полка (179-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт), Герой Советского Союза.

Биография 
Ульмас Шакирович Шакиров родился 20 декабря 1923 года в деревне Новый Асав Бирского кантона (Балтачевского района) Башкирской АССР в удмуртской крестьянской семье девятым ребёнком.

Окончил 7 классов школы. Член ВКП(б) с 1944 года.

До войны Ульмас Шакирович работал в колхозе «Урняк» Балтачевского района. В Красную Армию призван в июле 1941 года Балтачевским райвоенкоматом.

Служил помощником командира взвода 259-го стрелкового полка (179-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт). Проявил мужество и героизм в боях за освобождение Витебской области Белоруссии.
22 июня 1944 г. в районе населенного пункта Шумилино У. Ш. Шакиров принял командование взводом на себя и умело руководя его действиями, отбил 3 контратаки противника. В бою было уничтожено 16 гитлеровцев. 26 июня 1944 г. взвод около д. Боровцы взял в плен немецкий разведывательный отряд численностью 11 человек.

После демобилизации У. Ш. Шакиров вернулся на родину.

С 1950 года работал председателем колхоза «Молотов», с 1959 года — в родной школе учителем физкультуры и труда. За добросовестный труд У. Ш. Шакиров награждён нагрудным значком «Отличник народного просвещения».

С 1983 года на пенсии.

Скончался  в августе 1998 года.

Память 
Имя  Шакирова Ульмаса Шакировича носит муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с.Старобалтачево, его именем названы улицы в с.Старобалтачево, д.Асавка Балтачевского района Республики Башкортостан.

В районном центре- с.Старобалтачево возле памятника землякам, павшим в Великой Отечественной войне, установлен бюст Шакирова У.Ш.

Семья 
Шакиров Ульмас Шакирович вместе с женой Шарзией воспитали пятерых детей.

Подвиг 
«22 июня 1944 г. в районе населенного пункта Шумилино У. Ш. Шакиров принял командование взводом на себя и, умело руководя его действиями, отбил 3 контратаки противника. В бою было уничтожено 16 гитлеровцев. 26 июня 1944 г. взвод около д. Боровцы взял в плен немецкий разведывательный отряд численностью 11 человек».

Звание Героя Советского Союза У. Ш. Шакирову присвоено 22 июля 1944 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (22.07.1944)
 Орден Ленина (22.07.1944)
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 Медали

Память 
Именем Героя названы: Шавьядинская, Норкинская и Бигинеевская школы Балтачевского района Республики Башкортостан.

В селе Старобалтачево установлен бюст Героя.

Примечания

Литература 
Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2011. — Т. 7: Ф-Я. — 624 с.

Ссылки 
 
 
 Татары без границ. Шакиров Ульмас Шакирович.
 Шакиров Ульмас Шакирович.
 История Асавской библиотеки-музея имени Ульмаса Шакирова.
 Республиканский музей Боевой Славы: Шакиров Ульмас Шакирович.
 Бюст Героя Советского Союза Шакирова Ульмаса Шакировича.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Председатели колхозов